Double Meurtre à l'abbaye est un roman policier de littérature d'enfance et de jeunesse de Jacqueline Mirande, paru en 1998, et dont l'illustrateur est Wilfried Bartoli. Ce roman prend place au Moyen-Age, et traite notamment de la pauvreté, de la religion, de l'amour, de la mort.

Résumé 
A la fin du 12e siècle, les moines de l’abbaye de Hautefage vivent paisiblement.

Un soir d’hiver, Thomas le Rouge qui braconne aux abords de l’Abbaye aperçoit deux cavaliers qui tirent un cadavre hors d’un buisson.

Il décide de les suivre afin de les identifier… Le lendemain, il retourne sur les lieux pour récupérer le bâton du pèlerin, l’examine et y découvre un anneau d’argent, avec 3 merlettes gravées, blason des seigneurs de Merle. Reconnaissant le bourdon du pèlerin, l’arme des seigneurs de Merle, il est frappé par l’engourdissement. Il décide de cacher l’anneau chez lui.

Le lendemain matin jour de la foire de la Saint Martin, frère Jérôme, moine portier de l’abbaye, découvre le cadavre d’un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, étendu de tout son long sur le parvis de l’église.

Frère Arnould, le père abbé, le juge Guillaume Taillefer, Messire Raymond de Pleaux, seigneur de la Vicomté se retrouvent sur les lieux pour examiner le cadavre, bientôt rejoints par Guy de Servières, un jeune noble déchu, et Dame Agnès, fiancée du Vicomte de Pleaux.

Guy qui a passé la nuit à l’abbaye est revenu d’Espagne sur les lieux de ce qui fut autrefois le domaine de son père. Les terres de sa famille sont désormais entre les mains de son cousin, Raymond de Pleaux.

, s’exclame frère Jérôme.

Hugues de Merle, un seigneur arrive sur les lieux, et déclare que le pèlerin a été frappé en traître par une personne qu’il connaissait car sa tenue, malgré l’usure n’a point été déchirée comme cela aurait été le cas s’il s’était débattu.

Le père abbé interrogea alors un certain Jean, dit l’Oiselet, qui affirme avoir voyagé quelques jours avec le pèlerin retrouvé mort. Celui-ci disait avoir une mauvaise nouvelle à annoncer à une dame, il devait tenir cette promesse faite à un mort.

Le lendemain, un autre corps est découvert dans la rivière coulant sur les terres de l’abbaye. C’est celui du jongleur, Jean l’Oiselet, ce dernier disait posséder des informations sur le meurtre de l’autre.

Agnès de Montal sauve Flor, la compagne de Jean l’Oiselet, de la .

Dans une taverne, Thomas le Rouge, ivre, raconte qu’il a vu les meurtriers du pèlerin.

Il est dénoncé par le tavernier et immédiatement arrêté par le . 

Thomas le Rouge donne alors les noms de Guy de Servières et de son Ecuyer Pons qui se trouvaient sur les lieux du crime.

Raymond de Pleaux propose à Guy de fuir plutôt que d’être jugé mais Guy refuse car cette fuite l’accuserait définitivement.

On apprend que la mère de Raymond est devenue abbesse à l’abbaye de la moniale de Reygades à la suite de la mort de son fils aîné, Géraud.

Agnès de Montal, amoureuse secrète de Guy, décide de se rendre chez Hugues de Merle afin de solliciter son aide. Il récupère l’anneau chez Thomas le Rouge.

Hugues de Merle se rend chez sa sœur au monastère afin d’éclaircir les circonstances de la mort de son fils Géraud, frère aîné de Raymond de Pleaux.

Avec l’anneau, Hugues réclame d’user du droit ancestral des seigneurs de Merle en prenant sa place au conseil qui jugera Guy. Durant le procès de Guy, les accusations se retournent contre Raymond de Pleaux.

Sa mère vient même témoigner contre lui. Démasqué et fou de rage il tente de tuer Guy, mais il est transpercé par la dague d’Hugues de Merle.

Le jour de la Pentecôte Guy de Servières et Agnès de Montal se marient. Guy retrouve ses terres ainsi que la vicomté de Pleaux après la mort du roi Henri II.

Liens externes    
 
 https://www.clg-moulin-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article172  
 https://www.flammarion-jeunesse.fr/double-meurtre-a-l-abbaye/9782081242043

Roman policier français
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman français paru en 1998
1998 en littérature policière
Roman se déroulant au XIIe siècle
Roman se déroulant en France